može značiti:

 Odmicač malog prsta (ruka)
 Odmicač malog prsta (noga)